Rosazza bezeichnet:

 eine Gemeinde in der italienischen Region Piemont, siehe Rosazza (Piemont)

Rosazza ist der Familienname folgender Personen:

 Joan Rosazza (* 1937), US-amerikanische Schwimmerin
 Peter Anthony Rosazza (* 1935), Weihbischof in Hartford